Clattenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Clattenburg (* 1975), englischer Fußball-Schiedsrichter
 Mike Clattenburg, kanadischer Filmregisseur